Camponotus sylvaticus sylvaticoaethiops é uma espécie de inseto do gênero Camponotus, pertencente à família Formicidae.

Camponotus
Espécies descritas em 1874